Arthur McEvoy, jugador de criquet francès
 Jonathan McEvoy, ciclista anglès
 McEvoy Motorcycles, antic fabricant de motocicletes anglès